Стасю́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Стасюк, Анджей (род. 1960) — польский поэт, прозаик, журналист.
 Стасюк, Василий Дмитриевич (1913—1984) — Герой Советского Союза.
 Стасюк, Вик (род. 1929) — канадский хоккеист украинского происхождения, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
 
 Стасюк, Игорь Валерьевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Стасюк, Клара Николаевна (род. 1931) — музыкальный педагог, хормейстер.
 Стасюк, Наталья Викторовна (род. 1969) — советская и белорусская гребчиха.
 Стасюк, Никита Иванович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Стасюк, Петро (в монашестве Пётр; род. 1943) — епископ Украинской грекокатолической церкви, член монашеской конгрегации редемптористов.
 Стасюк, Сергей Владимирович (род. 1976) — российский театральный актёр.